«Смотри, как падают люди» () — французский дебютный фильм режиссёра Жака Одиара, снятый в 1994 году. Фильм награждён премией «Сезар»: за лучший режиссёрский дебют (Жаку Одиару), перспективному актёру (Матьё Кассовиц) и монтаж (Жюльет Вельфлин). На премию также номинировался сценарий авторства Жака Одиара, и Алена Ле Анри (по роману Терри Уайта «Треугольник»).

Сюжет 
Представителя «визитко-типографского» бизнеса, пятидесятилетнего Симона, в его текущей жизни уже ничто не интересует и не может расшевелить, но после того, как его единственный друг полицейский Микки попал в кому из-за неизвестных людей, жизнь Симона резко меняется: он бросает работу и жаждет отомстить за друга.

За два года до этих действий аферист-мошенник Маркс берет командование над легкомысленным Джонни, обучив его своим хитростям и уловкам.

В ролях

Награды

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Экранизации романов
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Жака Одиара
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы Les Films Alain Sarde
Фильмы Canal+